Kortárs aki vagy ami a mindenkori jelen kontextusába illeszkedik, reflektál a jelen kor és környezet aktuális problémáira

Folyóiratok
Kortárs, 1929 novembere és 1931 januárja között megjelent társadalomkritikai, irodalmi és művészeti szemle
Kortárs, Kassák Lajos irodalmi folyóirata (1947–1949)
Kortárs, 1957 óta megjelenő irodalmi és kritikai folyóirat